Врбно може да се односи на:

 Горње Врбно, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Доње Врбно, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ